Kreisgericht Luckau steht für:

 Kreisgericht Luckau (Preußen), preußisches Kreisgericht (1849–1879)
 Kreisgericht Luckau (DDR), Kreisgericht in der DDR (1952–1992)